

Cinema 
Deliver Us from Evil – film documentario del 2006 diretto da Amy Berg
Fri os fra det onde (noto con il titolo internazionale Deliver Us from Evil) – film del 2009 di Ole Bornedal
Liberaci dal male (Deliver Us from Evil) – film del 2014 diretto da Scott Derrickson
Liberaci dal male (Deliver Us from Evil) – film del 2020 diretto da Hong Won-chan

Letteratura 
Deliver Us from Evil – romanzo del 2010 di David Baldacci

Musica 
Deliver Us from Evil – album del 1982 dei Budgie
Deliver Us from Evil – EP del 1990 dei Kryst the Conqueror
Deliver Us from Evil – traccia inclusa nell'album Scream Aim Fire dei Bullet for My Valentine

Televisione 
Deliver Us from Evil – film per la televisione del 1973 diretto Boris Sagal